Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Mercedes Paz che ha battuto in finale Ann Grossman 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Gretchen Magers (secondo turno)
 Manon Bollegraf (semifinali)
 Rachel McQuillan (secondo turno)

 Angélica Gavaldón (primo turno)
 Wiltrud Probst (secondo turno)
 Nicole Bradtke (primo turno)
 Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1990